Собакинская волость (), после 1920 г. Калининская волость () — административно-территориальная единица в составе Казанского уезда Казанской губернии и Арского кантона Татарской АССР.

В селе Собакино располагалось волостное правление, в селе Высокая Гора — квартира полицейского урядника.

Территория бывшей волости является частью земель Советского района Казани и Высокогорского района РТ.

География 
Волость находилась на западе уезда, граничила на севере со Студёно-Ключинской, Алатской и Чепчуговской волостями, на востоке — с Черемышевской волостью Лаишевского уезда и Кощаковской волостью, на юге — с Воскресенской и Ильинской волостями и на западе — с Каймарской волостью.

История 
Волость была образована не позднее 1870 года.

Не позднее 1920 г. переименована в Калининскую волость. В 1924 г. в укрупнённую Калининскую волость входят части упразднённых Каймарской, Кощаковской и Чепчуговской волостей; в 1927 году 5 селений волости (Щербаковка, Кадышево, Макаровка, Семиозёрная Слобода, Петропавловский) переданы во вновь созданный Воскресенский район.

Упразднена в 1930 году, территория разделена между Дубъязским, Казанским и Пестречинским районами ТАССР.

Население 

Национальный состав (1885): русские — 6 378 чел. (100,00%).

Национальный состав (1920, в границах 1925 года): русские — 19 768 чел. (98,02%), чуваши — 232 чел. (1,15%), татары — 122 чел. (0,61%).

Населённые пункты 
В январе 1919 года на территории волости образованы сельсоветы, число которых в 1923 году составляло 15 (Бимерский, Большедербышкинский, Высокогорский, Клетнёвский, Кульсеитовский, Киндерский, Маматовский, Мамонинский, Малодербышкинский, Собакинский, Старотуринский, Тимошкинский, Усадский, Шапшинский, Шушарский).

В 1926 году в состав волости входило 66 населённых пунктов, разделённых на 31 сельсовет.

Религия, образование и экономика 
На 1904 г. на территории волости находилось 3 церкви. В 10 земских школах обучались 327 мальчиков и 127 девочек; в 2 церковно-приходских школах обучались 56 мальчиков и 34 девочки.

В 1914 г. в 1655 дворах насчитывалось 1190 лошадей, 4540 овец, 5 коз, 890 свиней и 1811 голов рогатого скота; за крестьянами числилось 13237 десятин удобной земли.

В 1908 г. открывается Тимошкинское кредитное товарищество; на 1913 год в нём состояло 1645 человек.

Транспорт 
Через волость проходил Казанско-Пермский почтовый тракт; в Собакино находились почтовая станция и почтово-телеграфное отделение. В 1919 г. был построен участок Казанбургской железной дороги со станциями Дербышки и Высокая Гора.

Люди, связанные с волостью

Примечания 

Волости Казанского уезда